422 км, 422-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 422 км — бывший разъезд, Московская железная дорога, Рязанская область. После демонтажа второго пути присоединён к остановочному пункту Кремлёво с сохранением перехода между посадочными платформами.
 422 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога, Астрахань. Код 619411.
 422 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога, Кемеровская область. Код 865248. Расположен перед станцией Сарбала.
 422 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 684393.